Гаплогруппа Z1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 Z1a
 Z1a1
 Z1a2
 Z1a3
 Z1a4
 Z1b

Распространение

Сибирь 
Енисейские народы
 кеты – 2,6 % (38)

Коренные народы Севера
 юкагиры – 2,4 % (82)

Самодийские народы
 нганасаны – 2,6 % (39)

Тунгусо-маньчжурские народы
 ульчи – 0,6 % (160)
 эвены – 2,3 % (87)

Тюркские народы
 тофалары – 10,9 % (46)
 тубалары – 1,4 % (144)
 тувинцы – 1,1 % (95)

Чукотско-камчатские народы
 ительмены – 6,5 % (47)
 коряки – 5,4 % (147)

Палеогенетика

Медный век 
Ботайская культура
 BKZ001 — Айыртауский район, Северо-Казахстанская область — Казахстан — 3517-3367 cal. BCE — Ж — Z1.

Бронзовый век 
Андроновская культура
 S08 | Bronze 2 — Tatarka cemetery, burial 55 — Шарыповский район, Красноярский край — Россия — 1800–1400 BC — Ж — Z1.
 I4566 | KZ-KAN-004, Kairan I, Enclosure 7a, Grave 2 — Карагандинская область — Казахстан — 1729-1563 calBCE (3350±20 BP, PSUAMS-2991) — Ж — Z1.

Примечания

Публикации 
2009
 
2012
 
2016
 
2018
 
2019

Ссылки 
 
 Z1 – Haplogroup

См. также 

Гаплогруппа Z1 (мтДНК)